Флаг Новоива́новского — официальный символ городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 19 мая 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4962.

Флаг муниципального образования городское поселение Новоивановское составлен на основании герба городского поселения Новоивановское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх широких вертикальных полос — голубой между зелёными, разделённых узкими жёлтыми полосами, в соотношении 21:2:21:2:21, несущее посередине вертикально расположенный крылатый жезл особого вида из герба городского поселения Новоивановское в зелёном, белом и жёлтом цветах (крылья жезла расположены поверх границ полос)».

Обоснование символики 
Развитие территорий, входящих в городское поселение Новоивановское началось в конце XIX — начале XX столетия, когда здесь начинается строительство дач. И позднее эти места, благодаря красивой и чистой природе пользовались неизменной популярностью среди отдыхающих. В разное время здесь жили и работали архитектор Ф. О. Шехтель, писательница М. С. Шагинян, кинорежиссёр С. М. Эйзенштейн, академик Н. В. Цицин и многие другие деятели культуры и искусства. Известный художник К. С. Малевич очень любил приезжать сюда на лето и даже завещал похоронить себя в этих местах.

Символика цветовой гаммы и деления флага многозначна:

— деления флага образно показывают федеральную трассу «Беларусь» Москва—Минск, по сторонам которой расположено городское поселение Новоивановское;

— деление напоминает берега реки и аллегорически отражает городское поселение как курортное место; как местные жители, так и приезжие любят отдыхать на берегах реки Сетуни и многочисленных прудов поселения;

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста;

Голубой цвет — цвет бескрайнего неба, воздуха, благородства, чести, духовности;

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, энергии, стабильности, уважения и интеллекта.

Кадуцей (крылатый жезл) — традиционный символ торговли указывает на исторические особенности развития городского поселения — активный экономический рост территории, вошедшей в современное городское поселение началось в конце XIX столетия, когда была построена платформа на железной дороге. Именно с того времени товары местных хозяйств прочно заняли своё место на московских рынках.

Виноградные ветви — символ плодородия, достатка, жизни аллегорически символизирует Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центральных районов и Нечернозёмной полосы, а также организованный при нём Московский селекционный центр, в котором создаются новые сорта сельскохозяйственных культур.

Шар, венчающий кадуцей и закрученный в две спирали — символ бесконечности и развития указывает на Новоивановское городское поселение как на молодое, устремление вперёд, динамично растущее муниципальное образование. Зелёная спираль — символ юности и начала; белая (серебряная) — творчества, чистоты помыслов, совершенства, энергии.

Цветовая гамма флага городского поселения Новоивановское перекликаются с гербом и флагом Одинцовского муниципального района и тем самым подчёркивают общность территории и интересов двух самостоятельных муниципальных образований.

Кроме того, фигура, образованная крыльями жезла и жёлтой каймой краёв, напоминает литеру «Н» — заглавную в названии поселения.

Источники